HBRM steht für:
 Bahnhof Bramsche (DS100-Code)

HBrM steht für:
 Hauptbrandmeister, Feuerwehr-Dienstgrad

Abkürzung